Cette page contient les pages d'homonymie de Meute et La Meute.

Une meute est un groupe de canidés.

Sens figuré 
Par extension, le terme meute peut désigner :
 une foule ; 
 une horde, de manière générale qui réagit avec effet de groupe.

Œuvres 
 La Meute, un téléfilm suisse d’Yvan Butler sorti en 1981 ;
 La Meute, un épisode de la série télévisée X-Files diffusé en 1996 ;
 La Meute, un film franco-belge de Franck Richard sorti en 2010 ;
 La Meute, une série télévisée chilienne des années 2020.

Autres 
 Meute, dans le scoutisme, un groupe de louveteaux ;
 Meute, une fanfare techno de Hambourg, en Allemagne ;
 La Meute, une organisation d'extrême droite québécoise ;
 Tactique des meutes (), une tactique employée par les U-Boote lors de la Bataille de l'Atlantique (1939-1945).

Homonymie de titre